Carlo Ghigliano – calciatore e allenatore di calcio italiano
 Cinzia Ghigliano – fumettista italiana